Satz von Cauchy bezeichnet:

 Satz von Cauchy (Geometrie), Satz über den Flächeninhalt eines Bildes bei der Parallelprojektion
 Satz von Cauchy (Gruppentheorie), Satz über endliche Gruppen
 Cauchyscher Integralsatz, Satz über Kurvenintegrale holomorpher Funktionen